Girardeau steht für:

 Cape Girardeau, mehrere geographische Objekte

Girardeau ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Girardeau (fl. 1709–1712), italienische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Girardot